Гаджиев, Магомед Гаджиевич:
 Гаджиев, Магомед Гаджиевич (род. 1958) — советский борец и тренер;
 Гаджиев, Магомед Гаджиевич (1935—2003) — советский и российский археолог-кавказовед.